

Estremadura, Espanha 
 Cáceres (Espanha) — cidade
 Cáceres (província)
 Cáceres (comarca)

Distritos do Peru 
 Cáceres del Perú — da província de Santa
 Mariscal Cáceres (Camaná)
 Mariscal Cáceres (Huancavelica)

Outros países 
 Cáceres (Mato Grosso) — município do Brasil
 Cáceres (Antioquia) — cidade e município da Colômbia

Desambiguações de topônimos